Gra indywidualna mężczyzn - kl. 1 to jedna z konkurencji w tenisie stołowym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2012. Tenisiści stołowi rywalizowały w centrum wystawienniczo-konferencyjnym ExCeL.
  
Do rywalizacji przystąpiło 12 zawodników, podzielonych na cztery grupy. W każdej z nich zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu). Najlepsi zawodnicy z każdej grupy awansowali do półfinałów. Od tej fazy pojedynki odbywały się systemem pucharowym (jedno spotkanie, przegrywający odpada, a zwycięzca kwalifikuje się do kolejnej fazy).

Harmonogram zawodów 
Zawody miały miejsce pomiędzy 30 sierpnia a 3 września.

Faza Finałowa

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2012